La competició de dobles mixtos fou una de les cinc proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Londres de 2012. La competició es realitzà a l'All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, sobre pista de gespa entre l'1 i el 5 d'agost.

La prova de dobles mixtos va retornar al programa olímpic després de l'última edició realitzada a París l'any 1924. Els partits es van disputar al màxim de tres sets i el darrer en el sistema "super tie-break" (primer a guanyar deu punts amb diferència de dos punts).

Hi participaren 16 parelles de 13 països diferents. Els vencedors de la final foren els bielorussos Viktória Azàrenka i Maks Mirni, principals caps de sèrie malgrat que no disputaven cap partit junts des del 2007. Azàrenka també va guanyar la medalla de bronze en categoria individual.

Calendari

Classificació

Caps de sèrie 
  Viktória Azàrenka / Maks Mirni (BLR) (Or)
  Liezel Huber / Bob Bryan (EUA) (1a ronda)
  Lisa Raymond / Mike Bryan (EUA) (Bronze)
  Agnieszka Radwańska / Marcin Matkowski (POL) (1a ronda)

Quadre

Enllaços externs 
 Quadre dobles mixtos al lloc web oficial 
 Quadre dobles mixtos  a ITF 
 Quadre dobles mixtos  a sports-reference 

Mixt Doble